Pyrgopolon onyx är en ringmaskart som beskrevs av Morton 1834. Pyrgopolon onyx ingår i släktet Pyrgopolon och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
onyx